GOST peut faire référence à :
 GOST est le nom générique des normes russes qui couvrent tous les domaines industriels.
 GOST est le nom habituel de l'algorithme de chiffrement décrit dans la norme russe GOST 28147-89.

ru:ГОСТ